

Patronyme 

 He Zhihong (née en 1970), auteure et illustratrice chinoise de livres pour la jeunesse ;
 Huang Zhihong (née en 1965), athlète chinoise, pratiquant le lancer du poids ;
 Zhao Zhihong (1972-2019), violeur et un tueur en série chinois.